Кособрюхов — фамилия; имеет женскую форму Кособрюхова.
 Кособрюхов, Александр Дмитриевич (1894 — 1918/19) — русский военный лётчик, кавалер Георгиевского оружия.
 Кособрюхов, Юрий Евгеньевич (псевдоним — Яровой; 1932— 1980) — русский писатель, журналист.